Kálmán Rimanóczy se poate referi la:
Kálmán Rimanóczy (tatăl) (1840-1908), arhitect
Kálmán Rimanóczy (fiul) (1870-1912), arhitect